Proba de sabie feminin la Campionatul Mondial din 2013 s-a desfășurat pe 9 august la Budapesta, turul preliminar fiind organizat pe 6 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faza finală

Prima jumătate

Prima secțiune

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Aleksandra Socha
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Zhang Xueqian
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Kim Ara
| RD1-score03 = 4
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Araceli Navarro
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Bianca Pascu
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Julieta Toledo
| RD1-score06 = 12

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Halîna Pundîk
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Azza Besbes
| RD1-score08 = 11

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  = {{Nowrap| Ibtihaj Muhammad}}
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Sevil Buniatova
| RD1-score10 = 14

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Iulia Jivița
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Yoon Ji-su
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Cécilia Berder
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Rossella Gregorio
| RD1-score14 = 13

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Elora Ugo
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Kim Ji-yeon
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Aleksandra Socha
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Araceli Navarro
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Bianca Pascu
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 53
| RD2-team04  =  Halîna Pundîk
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  = 
| RD2-score05 = 13
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Yoon Ji-su
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  =  Cécilia Berder
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Kim Ji-yeon
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Irene Vecchi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Mami Itoh
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Volha Kisialiova
| RD1-score03 = 13
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  = {{Nowrap| Katarzyna Kedziora}}
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Anna Márton
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Sabina Mikina
| RD1-score06 = 14

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Alexandra Bujdoso
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Zhu Min
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Lee Ra-jin
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Stefanie Kubissa
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Eileen Grench
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Sandra Sassine
| RD1-score12 = 9

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Anna Limbach
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Iana Egorian
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Lam Hin Wai
| RD1-score15 = 2
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Vasiliki Vougiouka
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Irene Vecchi
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 30
| RD2-team02  =  Katarzyna Kedziora
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Anna Márton
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Zhu Min
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Lee Ra-jin
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 43
| RD2-team06  =  Eileen Grench
| RD2-score06 = 13

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Iana Egorian
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  = {{Nowrap| Vasiliki Vougiouka}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Irene Vecchi
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 14
| RD3-team02  =  Zhu Min
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 11
| RD3-team03  =  Lee Ra-jin
| RD3-score03 = 14
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  =

A 4-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Ekaterina Diacenko
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Erika Hirose
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Réka Benkó
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  = {{Nowrap| María Belén Pérez Maurice}}
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Paola Pliego
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Sevinj Buniatova
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Ilaria Bianco
| RD1-score07 = 2
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Iulia Gavrilova
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Anne-Elizabeth Stone
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Olena Voronina
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Ho Siu In Jenny
| RD1-score11 = 6
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Matylda Ostojska
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Saoussen Boudiaf
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Ursula Gonzalez Garate
| RD1-score14 = 9

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Marissa Ponich
| RD1-score15 = 4
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Mariel Zagunis
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Ekaterina Diacenko
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Paola Pliego
| RD2-score03 = 6
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Iulia Gavrilova
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Anne-Elizabeth Stone
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Matylda Ostojska
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Saoussen Boudiaf
| RD2-score07 = 5
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Mariel Zagunis
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  = {{Nowrap| Ekaterina Diacenko}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  =  Iulia Gavrilova
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 18
| RD3-team03  =  Matylda Ostojska
| RD3-score03 = 8
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  =  Mariel Zagunis
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 7
| RD4-team01  =

Referințe
  Tablouri  pe En Garde
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2013